

Patronyme 

 Angela Burdett-Coutts (1814-1906), philanthrope britannique, fille de Francis ;
 Arthur Burdett Frost (1851-1928), peintre, illustrateur et auteur de bande dessinée américain ;
 Francis Burdett (1770-1844), homme politique britannique ;
 George Burdett Ford (1879-1930), architecte est urbaniste américain ;
 John Burdett (1951-), romancier britannique ;
 Peter Perez Burdett (1734-1793), cartographe, géomètre, dessinateur et artiste britannique ;
 William Burdett-Coutts (1851-1921), politicien britannique d'origine américaine.

Toponyme 

 Burdett, une localité au Canada ;
 Burdett, municipalité du Kansas aux États-Unis ;
 Burdett, ville américaine située dans l’État de New York.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais